Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel J&T Banka Prague Open) van 2019 vond plaats van maandag 29 april tot en met zaterdag 4 mei in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Wegens de weersomstandigheden (regen) ging het toernooi pas op dinsdag 30 april daadwerkelijk van start.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Kvitová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een virusziekte.

Kwalificante Jil Teichmann uit Zwitserland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Tsjechische wildcard-speelster Karolína Muchová in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Teichmann wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatst Russisch/Slowaaks duo Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová won het toer­nooi. In de op vrijdag 3 mei gespeelde finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste titelverdedigsters Nicole Melichar en Květa Peschke in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Eva Wacanno en Marie Bouzková uit Tsjechië waren met een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Praag 2019
Praag